На Евровидении 1994 Ирландию представили Пол Харрингтон и Чарльз Макгеттиган с песней Rock 'n' Roll Kids. Ирландия заняла 1 место с 226 баллами; само мероприятие проводилось в столице Ирландии, Дублине. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Хорватия, Германия, Исландия, Норвегия, Португалия, Россия, Швейцария и Нидерланды; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получила Венгрия.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1994»